MacNaughton bzw. Macnaughton ist der Familienname folgender Personen:
 Ian MacNaughton (1925–2002), britischer Regisseur und Schauspieler
 Mavis Macnaughton (* um 1905), irische Badmintonspielerin
 Robert MacNaughton (* 1966), US-amerikanischer Filmschauspieler

MacNaughton ist Bestandteil folgender Firmierungen:
 James MacNaughton Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 McNaughton